Les Enfants perdus peuvent-être :
Les Enfants perdus, étaient des soldats d'infanterie légère qui servaient d'éclaireurs.
Les Enfants perdus, dans Peter Pan, des enfants jadis tombés de leur landau.
Les Enfants perdus (nouvelle), une nouvelle de Marcel Aymé.
Les Enfants perdus (film), un film de Miloš Makovec.